Га́нзбург (Гансбург) — русское написание нескольких фамилий немецкого происхождения: Hansburg, Hanzburg, Gansburg, Ganzburg, Gansbourg, Ganzbourg, Gainsbourg, Gainzbourg.

Известные носители:

 Ганзбург, Александр Ильич (1903—1984) — начальник всех электромонтажных работ на Метрострое 1930-х годов, начальник многих строительных трестов СССР.
 Ганзбург, Израиль Григорьевич (1923—1995) — советский и украинский преподаватель музыки, тромбонист и дирижёр. 
 Ганзбург, Лазарь Моисеевич (1910—1995) — специалист в области двигателестроения.
 Генсбур Серж (фр. Gainsbourg, 1928 — 1991) — французcкий актёр, режиссёр, сценарист, композитор, автор и исполнитель песен, шансонье.
 Генсбур Шарлотта (фр. Gainsbourg, 1971) — франко-британская актриса, певица и автор песен.

См. также